Somorrostro, antic barri de barraques de Barcelona desaparegut a finals de , ubicat en els actuals districtes de Sant Martí i de Ciutat Vella
 Platja del Somorrostro, una de les platges de Barcelona, situada entre les platges de la Barceloneta i de la Nova Icària, que rep el nom per l'antic barri de Somorrostro
 Vall de Somorrostro, una de les 10 repúbliques en les quals es dividia fins al 1805 la comarca d'Encartaciones al territori històric de Biscaia, al País Basc
 Somorrostro, un poble del municipi basc de Muskiz, a Biscaia